Санта́-Марія́-Фіганієлла́, Санта-Марія-Фіґанієлла () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 950 км на південний схід від Парижа, 33 км на південний схід від Аяччо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Санта-Марія-Фіганієлла на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Південна Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Південна Корсика